Falling in Between — двенадцатый студийный альбом американской рок-группы Toto, изданный в 2006 году лейблом Frontiers Records.

В июле 2005 года Стив Люкатер объявил название нового альбома Toto — Falling In Between. По его же словам, работа над ним велась 8 месяцев и даже больше. Гитарист также сообщил об участии в записи пластинки Стива Макмиллиана. Помимо этого, Люкатер сказал, что группа записала отличный трек для Джо Уильямса, вместе с которым он и исполнил эту песню. Прежде чем включить 10 композиций в альбом, записанных во время студийных сессий, участники Toto изменили названия трёх песен. «Let It Go» ранее называлась «Hopsing», «No End in Sight» — «New Fucking S». «Spiritual Man» именовалась как «Ordinary Man». Кроме того, над диском работали: клавишник Грег Филлинганез, флейтист Иэн Андерсон из Jethro Tull, Стив Поркаро, скрипач Л. Шанкар, трубач Рой Харгрув, саксофонист Том Скотт и тромбонист Chicago Джеймс Пэнкоу.
В Европе и Австралии Falling In Between был издан 10 февраля 2006 года, а в США он поступил в продажу только 18 апреля того же года. 
в 2006 группа издала промосингл «Bottom of Your Soul» с вокалом Люкатера и Уильямса. В Нидерландах песня была выпущена в качестве официального сингла.

Рецензент портала Allmusic Роб Сикстон положительно оценил альбом и похвалил музыкантов за отличное исполнение, фантастическое звучание, материал и продакшн. Он отметил, что в композициях можно заметить элементы из музыки Среднего Востока, особенно в заглавном треке «Falling In Between». Отклики из 80-х прослеживаются в номере «Dying on My Feet». По мнению критика, он напоминает работы Foreigner и Chicago, благодаря Джеймсу Пэнкоу, который играл на тромбоне и валторне в композиции. Он также упомянул, что голос Стива Люкатера прошёл проверку временем и по-прежнему не изменился.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Участники записи 

Toto
 Бобби Кимболл — вокал, бэк-вокал, композитор
 Стив Люкатер — гитара, вокал, бэк-вокал, пианино в «Simple Life», композитор
 Дэвид Пейч — клавишные, вокал, бэк-вокал, композитор
 Грег Филлинганез — клавишные, вокал, бэк-вокал, композитор
 Майк Поркаро — бас-гитара, композитор
 Саймон Филлипс — ударные, перкуссия, программирование, композитор
Другие музыканты
 Джозеф Уильямс — вокал в «Bottom of Your Soul»
 Стив Поркаро — синтезатор в «Dying on My Feet», «Hooked», «Let it Go», «No End in Sight»; саунд-дизайн в «Falling in Between», «King of the World», «Hooked», «Taint Your World» и «No End in Sight»
 Ленни Кастро — перкуссия 
 Иэн Андерсон — флейта в «Hooked»
 Л. Шанкар — скрипка в «Falling in Between», бэк-вокал в «Bottom of Your Soul» и «Falling in Between»
 Джеймс Пэнкоу — тромбон и валторна в «Dying on My Feet»
 Рэй Херманн — тенор-саксофон в «Dying on My Feet»
 Ли Торнбург — труба в «Dying on My Feet»
 Том Скотт — тенор-саксофон в «Spiritual Man»
 Рой Харгрув — труба и флюгельгорн в «The Reeferman»
 Джейсон Скефф — бэк-вокал в «Bottom of Your Soul», «King of the World» и «Falling in Between»
 Тревор Люкатер, Джеймс Торме — бэк-вокал в «Hooked»
 Манет — бэк-вокал в «Spiritual Man»

А также
 Пэмела Спрингстин — обложка альбома
 Стив Макмиллиан — продюсер, микширование
 Майк Гинг — звукозаписывающий инженер
 Стив Бэрри Конэн — звукозаписывающий инженер
 Стивен Маркуссен — мастеринг
 Джон Джессел — звукозаписывающий инженер

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Альбомы Toto
Альбомы на английском языке
Альбомы Frontiers Records